Schraudolph ist der Familienname folgender Personen:

 Johann von Schraudolph (1808–1879), deutscher Historienmaler und Radierer
 Matthias Schraudolph (Frater Lucas; 1817–1863), deutscher Historienmaler und Benediktiner
 Robert Schraudolph (1887–1978), deutscher Kunstmaler